

Етова — місто, штат Арканзас
 Етова — місто, штат Оклахома
 Етова — місто, штат Теннессі
 Етова — переписна місцевість, штат Північна Кароліна